Kacsó Sándor (1896–1962) Kossuth-díjas agronómus
Kacsó Sándor (1901–1984) újságíró, író, költő